Пресек може бити:
 Пресек (теорија скупова), математички термин из области скупова.
 Пресек (Баварска), насељено место у Баварској, Немачка.